Äjsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Äjsjön (Mora socken, Dalarna, 675447-142031), sjö i Mora kommun,  (9,01 ha)
Äjsjön (Mora socken, Dalarna, 676404-140372), sjö i Mora kommun,  (18,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn